И́горь Альбе́ртович Капа́тов (род. 19 августа 1953 года, Горький) — артист Башкирского государственного театра кукол, народный артист Республики Башкортостан (1993). Член Союза театральных деятелей (1982).

Биография 
Игорь Капатов родился 19 августа 1953 года в г. Горький.

В 1977 году окончил Горьковское театральное училище (педагог Ю. М. Копылов), в 1986 году — Уфимское училище искусств (педагог Г. Г. Гилязева).

По окончании горьковского училища работал в Башкирском театре кукол, с 1982 года — в Русском театре драмы Башкортостана. Имеет амплуа острохарактерного актёра.

Выступает как режиссёр, сценограф, художник по костюмам. Ставил спектакли в драматических театрах городов Оренбурга, Уфы, Ижевска. В 2001 году переехал в Москву, снимался в телесериалах.

С 2003 по 2016 год выступал (озвучивал) в роли Мишутки в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!».

Роли в спектаклях 
 Абрам Шварц («Матросская тишина» — Галич А. А.);
 Анучкин («Женитьба» — Гоголь Н. В.);
 Башмачкин («Ах, Невский!» — Гоголь Н. В.);
 Баян («Клоп» — Маяковский В. В.);
 брат («Преступление и наказание» — Зощенко М. М.);
 Бронников («Пять романсов в старом доме» — Арро В.);
 Бумбараш («Бумбараш» — Ким Ю.,Дашкевич В.(по А.Гайдару));
 Витюша («Дорогая Елена Сергеевна» — Разумовская Л.);
 Войницкий («Дядя Ваня» — Чехов А. П.);
 дед Момун («Белый пароход» — Айтматов Ч.);
 Джек («Все в саду» — Олби Э.);
 Задарин («Петербургские квартиры» — Кони Ф. А.);
 Игорь («Пока она умирала» — Птушкина Н.);
 князь («Касатка» — Толстой А. Н.);
 Крогстад («Нора» — Ибсен Г.);
 Лестер («Ваша сестра и пленница» — Разумовская Л.);
 Мартин Дайзерт («Эквус» — Шеффер П.);
 Молодой человек («Друзья» — Абэ К.);
 Мэкки-нож («Трёхгрошовая опера» — Брехт Б.);
 Наркис («Горячее сердце» — Островский А. Н.);
 Нюнин («Свадьба» — Чехов А. П.);
 Призрак («Кентервильское привидение» — по О.Уайльду);
 Прометей («Не бросай огонь, Прометей» — Карим М.);
 Создатель («Божественная комедия» — Шток И.);
 Сол («Дорогая Памела» — Патрик Дж.);
 Тартюф («Тартюф» — Мольер Ж.-Б.);
 Химик («Колыма» — Дворецкий И. М.);
 Шаргай («Порог» — Дударев А.);
 Эдуард Полумбо («Утешитель вдов» — Маротта Д., Рандоне Б.);
 Экзюпери («Звёзды над пустыней» — Баранов А.);
 Яша («Вишнёвый сад» — Чехов А. П.)

Фильмография 
 2002 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Пуд золота
 2003 — Женская логика-3 — Дмитрий Иванович, следователь
 2003 — Кобра. Антитеррор — специалист по ядам (фильм № 2 «Охота на первого»)
 2003 — Козлёнок в молоке — администратор Центрального дома литераторов
 2003 — Русские амазонки-2 — Тарасов
 2003 — Трое против всех-2 — конвоир
 2004 — Дзисай
 2004 — Долгое прощание — сотрудник редакции
 2004 — Звездочёт — координатор
 2004 — Красная площадь
 2004 — Сматывай удочки — эксперт
 2005 — Солдаты-3
 2006 — Мой генерал — Геннадий Иванович
 2006 — Угон (13-я серия «Охота на Хорька»)
 2007 — Беглянки — хозяин кафе
 2007 — Бегущая по волнам — папаша Бутс
 2007 — Защита против — Рыскин, адвокат
 2007 — О тебе — староста
 2007 — Национальное достояние
 2007 — Человек без пистолета (фильм № 2 «Лишний пациент»)
 2009 — Гастарбайтер

Озвучивание мультфильмов 
 2005 — Гора самоцветов: Большой петух — текст от автора и все роли

Награды и звания 
 Народный артист Республики Башкортостан (1993)
 Заслуженный артист Башкирской АССР (1988)

Примечания

Ссылки 
 http://etvnet.com/encyclopedia/d/person/kapatov/
 

Выпускники Уфимского государственного института искусств
Персоналии:Башкирский театр кукол
Выпускники Нижегородского театрального училища
Спокойной ночи, малыши!